Castàlia, nimfa 
 Nou Castàlia, estadi de futbol de la ciutat de Castelló de la Plana.
 Castalia (Carolina del Nord)
 Castalia (Iowa)
 Castalia (Ohio)